Чемпионат Европы по фигурному катанию 1953 года проходил с 22 по 25 января в Дортмунде (ФРГ). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание и парное катание. У мужчин победил представитель Италии Карло Фасси, у женщин победила представительница Великобритании Вальда Осборн, среди пар победу одержали британские фигуристы Дженнифер Никс и Джон Никс.

Результаты

Мужчины 

 WD = Не закончил соревнования

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
1953 год в фигурном катании
Европа
1953 год в ФРГ
Чемпионаты Европы в ФРГ
Чемпионаты Европы в 1953 году
Январь 1953 года
Спорт в Германии в 1953 году